Krivolapov je priimek več oseb:
 Grigorij Arhipovič Krivolapov, sovjetski general
 Viktor Krivolapov, ruski hokejist

Ruski priimki